Dzhanokmenia är ett släkte av steklar. Dzhanokmenia ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Finglanssteklar
Dzhanokmenia